Alamosa puede referirse a:
 Alamosa. Una ciudad de los Estados Unidos en el estado de Colorado.
 Alamosa East. Una localidad de los Estados Unidos en el estado de Colorado.
 Alamosa. Condado del estado de Colorado cuya capital es Alamosa.
 Alamosa. Una clase de cargueros de cabotaje de bajo coste.
 (2927) Alamosa. Un asteroide del cinturón principal de asteroides.